Бре́йді або Бре́ді () — англомовне прізвище ірландського походження. Бере початок від ірландського прізвища  або  у значенні «енергійний, відкритий».

Відомі носії 
 Дженніфер Брейді (;  1995) — американська професійна тенісистка.
 Еліс Брейді (; 1892—1939) — американська кіноакторка.
 Кевін Бре(й)ді:
 Кевін Брейді (;  1955) — американський політик-республіканець.
 Кевін Бреді (;  1962) — колишній ірландський футболіст.
 Ліам Бреді (, ;  1956) — ірландський футболіст.
 Метью Бреді (; 1822—1896) — один із найвідоміших американських фотографів 19-го століття.
 Ніколас Брейді (;  1930) — американський бізнесмен і політик-республіканець, Міністр фінансів США (1988—1993).
 Орла Брейді (;  1961)  — ірландська актриса театру, телебачення та кіно.
 Роббі Бреді (;  1992) — ірландський футболіст, фланговий півзахисник.
 Том Бреді (;  1977) — гравець в американський футбол, квотербек.
 Чарлз Елдон Брейді (; 1951—2006) — американський астронавт.

Див. також 
 Брейді (ім'я)

Примітки